Planet (prononcé /pla.nɛ/) est un nom propre français. Planet (prononcé /pla.nɛt/) est un mot anglais signifiant « planète ».

Patronyme 
Planet est un nom de famille français notamment porté par :
 Alain Planet (1948-), évêque français ;
 Charles Planet (1993-), coureur cycliste français ;
 Fabien Planet (1982-), pilote de moto français.

Informatique 
 Planet, site web dynamique qui s'apparente à un portail web
 Planet, société de paiement et détaxe

Musique 
 Planet, album du rappeur Tech N9ne

Divers 
 Planet, navire océanographique militaire de la Deutsche Marine
 Planet, type de locomotive à vapeur

Patronyme français
Patronyme limousin
Patronyme corrézien